La línea 106 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une Liniers con Retiro.

Recorrido Principal  
Ida A Estacion Terminal De Omnibus Retiro: Desde Francisco De Viedma Y Cuzco Por Francisco De Viedma, Madero, Avenida Reservistas Argentinos, Fragueiro, Gallardo, Lascano, Irigoyen, Lascano, Avenida Segurola, General Cesar Diaz, Gualeguaychu, Avenida Juan B. Justo (Metrobus), Argerich, Neuquen, Fragata Presidente Sarmiento, Franklin, Avenida Doctor Honorio Pueyrredon, Coronel Apolinario Figueroa, Avenida Raul Scalabrini Ortiz, Jose Antonio Cabrera, Paraguay, Ayacucho, Avenida Santa Fe, Florida, San Martin, Avenida Eduardo Madero, Avenida Doctor Jose Maria Ramos Mejia, Avenida Antartida Argentina, Mayor Arturo P. Luisoni, Teodoro P. Fels, Gendarmeria Nacional, Gilardo Girardi, Calle Nº 10, Ingreso A La Calle Interna De La Terminal De Omnibus Retiro Donde Estaciona.

Regreso A Estacion Liniers: Desde Estacion Terminal De Omnibus Retiro Por Calle Interna Sin Número De La Misma, Avenida Antartida Argentina, Avenida Eduardo Madero, Avenida Doctor Jose Maria Ramos Mejia, Maipu, Avenida Santa Fe , Rodriguez Peña, Avenida Cordoba, Avenida Raul Scalabrini Ortiz, Juan Ramirez De Velazco, Malabia, Luis Viale, Avenida Doctor Honorio Pueyrredon, Avenida Gaona, Mercedes, Alejandro Magariños Cervantes, Sanabria, Avenida Alvarez Jonte, Irigoyen, Arregui, Barragan, Avenida Juan Bautista Justo, Fragueiro, Madrid, Gana, Bynnon Hasta Cuzco.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

106